Existuje nebo existovalo více sakrálních staveb v různých zemích, pojmenovaných Chrám svatého Alexandra Něvského: 
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Bělehrad): kostel Srbské pravoslavné církve, který se nachází v hlavním městě Srbska, v Bělehradu.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Daugavpils): se nachází v lotyšském městě Daugavpils a je pravoslavným chrámem pod správou Lotyšské pravoslavné církve.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Jalta): je pravoslavný chrám v přímořském městě Jalta, na Krymu, Ukrajina.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Jekatěrinburg): je klasicistní pravoslavný chrám v ruském Jekatěrinburgu.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Lodž): je pravoslavný chrám v rusko-byzantském slohu, postavený v roce 1884 ve městě Lodž, Polsko. 
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Minsk): je pravoslavný chrám v běloruském hlavním městě Minsk.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Novosibirsk): je pravoslavný chrám v ruském sibiřském městě Novosibirsk.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Postupim): je pravoslavný chrám v německém městě Postupim (Postdam), nedaleko hlavního města Berlín.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Prešov): je hlavním katedrálním chrámem pravoslavné církve na Slovensku, ve městě Prešov.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Riga): je pravoslavný chrám v hlavním městě Lotyšska, v Rize.
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Tallinn): je pravoslavný katedrální chrám Estonské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu v hlavním města Estonska, v Tallinnu. 
 Chrám svatého Alexandra Něvského (Varšava): byl pravoslavný chrám v hlavním městě Polska, ve Varšavě. Zbourán byl v letech 1924 až 1926.

Související články 

 Katedrála svatého Alexandra Něvského

Rozcestníky - sakrální stavba